De Ronde van Californië 2007 (Amgen Tour of California) werd gehouden van 18 tot en met 25 februari in de Verenigde Staten, in de staat Californië.

Deelnemende ploegen 

Het USA Cycling National Development Team is de nationale ploeg van de Verenigde Staten en behoort niet tot een van bovengenoemde circuits

Etappe-overzicht

Klassementsleiders

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Eindklassementen

Externe link 
 Officiële site

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2007
2007